Astronomija:
 Messier 87, galaksija u zviježđu Djevice

Promet:
 M-87 (autoput u Michiganu, SAD)
 Douglas DC-9 (McDonnell Douglas MD-87), dvomotorni zrakoplov kratkog dometa

Oružje:
 M-87 Orkan, samohodni višecijevni lanser raketa
 M87 (strojnica), strojnica
 Tumanski M-87, sovjetski zrakoplovni motor

nl:M87